Porstmann ist der Familienname folgender Personen:

 Gisbert Porstmann (* 1963), deutscher Kunstwissenschaftler und Direktor der Museen der Stadt Dresden
 Rolf Porstmann (* 1950), deutscher Skilangläufer
 Walter Porstmann (1886–1959), deutscher Ingenieur, Mathematiker und Normungstheoretiker
 Werner Porstmann (1921–1982), deutscher Radiologe